«Гонвед» () — венгерский футбольный клуб из Будапешта, базовый клуб для Золотой команды сборной Венгрии 1950-х годов.

История 
Основан в 1909 году под названием «Кишпешт» — по имени предместья Будапешта. В 1949 году шефство над клубом взяло венгерское Министерство обороны и «Кишпешт» стал командой венгерской армии. Позднее Кишпешт вошёл в состав Будапешта, и команду переименовали в «Гонвед» (Budapest Honvéd SE), какое-то время команда носила название «Кишпешт-Гонвед». Гонведшег (Honvédség) — название венгерской армии, а слово «гонвед» означает «защитник родины» и часто служит для обозначения солдата в звании рядового. С падением коммунистического режима «Гонвед» потерял поддержку со стороны государства.

Состав

Достижения

Национальные 
Чемпионат Венгрии
  Чемпион (14): 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 2017
  Вице-чемпион (12): 1920, 1947, 1951, 1953, 1958, 1963 ősz, 1964, 1969, 1972, 1975, 1978, 1994
  Бронзовый призёр (6): 1949, 1959, 1970, 1983, 1992, 2013
Кубок Венгрии
  Победитель (8) 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009, 2020
  Финалист (11): 1955, 1968, 1969, 1973, 1983, 1988, 1990, 1994, 2004, 2008, 2019
Суперкубок Венгрии
  Финалист (3): 1993, 2007, 2009

Международные турниры 
Кубок Митропы
  Обладатель (1) 1959
  Финалист (2): 1975, 1978

Выступления в Еврокубках

Известные игроки 
   Ференц Пушкаш
  Шандор Кочиш
  Йозеф Божик
  Дьюла Грошич
  Лайош Тихи
  Золтан Цибор
  Дьюла Лорант
  Ласло Будаи
  Лайош Детари

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Будапешта
Армейские футбольные клубы